История почты и почтовых марок Иордании, государства на Ближнем Востоке со столицей в Аммане, охватывает период Османской империи (1516—1918), британской военной оккупации (1918—1920), Трансиорданского эмирата под управлением Великобритании (1921—1946) и независимого Иорданского Хашимитского Королевства (с 1946). Иордания входит в число стран — членов Всемирного почтового союза (ВПС; с 1947), а её национальным почтовым оператором служит компания .

Развитие почты 

До 1918 года Иордания входила в состав Османской империи и на её территории работал ряд турецких почтовых отделений.

В течение этого периода (до 1918 года) на территории нынешней Иордании в обращении были почтовые марки Османской империи. Известны лишь почтовые штемпели Аммана, которыми гасилась корреспонденция.

Во время британской оккупации (1918—1920) в обращении были почтовые марки Египетских экспедиционных сил. В 1918—1920 годах эти земли входили в состав Сирии.

В 1920 году была сформирована почтовая система Трансиордании. При этом с июля по ноябрь 1922 года сдаваемые для пересылки почтовые отправления оплачивались наличными деньгами. Сохранились также относящиеся к этому времени письма, франкированные палестинскими почтовыми марками.

Выпуски почтовых марок

Трансиордания

Первые марки 
Первыми знаками почтовой оплаты стали появившиеся в 1920 году почтовые марки Палестины с надпечаткой на арабском языке текста «Восток от Иордана». Они использовались для почтовых нужд в ноябре 1920 года — июле 1921 года.

Последующие выпуски 
В ноябре 1922 года вновь были эмитированы почтовые марки 1920 года, но снабжённые ещё одной надпечаткой на арабском языке слов «Пиастр» или «Десятая часть пиастра». В декабре 1922 года на почтовых марках 1920 года выпуска была сделана арабская надпечатка: «Арабское правительство Востока. Апрель 1921». В 1923 году тоже была произведена аналогичная надпечатка.

С 1923 года в обращении в Трансиордании были почтовые марки Хиджаза с разными надпечатками на арабском языке.

В 1925 году на почтовых марках Палестины была сделана арабская надпечатка текста: «Восток от Иордана».

Созданию Трансиордании были посвящены первые памятные марки эмирата: на палестинских марках была сделана надпечатка на арабском языке «Арабское правительство Востока. В память независимости. 25 мая 1923».

В 1927 году в обращение вышла первая серия трансиорданских почтовых марок оригинального рисунка, дополненная в 1929 году. В 1928 году серию переиздали с надпечаткой на арабском языке слова «Конституция» в честь принятия первой конституции государства.

В 1946 году в ознаменование провозглашения в мае независимости Трансиордании вышла серия памятных марок девяти номиналов с символическим рисунком. Эта серия была выпущена с зубцами и в беззубцовом исполнении.

Всего было эмитировано около 300 почтовых марок Трансиордании, включая доплатные. Известно множество разновидностей.

Иордания 
1 августа 1949 года был эмитирован первые почтовые марки Иорданского Хашимитского Королевства, выпуск был посвящён 75-летию ВПС. С этого времени выпуск почтовых марок, включая памятные, осуществляется регулярно. На почтовых марках присутствуют надписи: ,  или .

В 1962 году был издан первый почтовый блок. Всего же до 1981 года поступили в обращение 44 почтовых блока (без учёта их беззубцовых вариантов).

Тематика 
Тематика почтовых марок Иордании разнообразна. Ряд почтовых марок посвящён межарабскому сотрудничеству, крупным международным событиям, флоре, фауне, спорту, выдающимся учёным арабского мира, археологическим находкам и другим сюжетам.

В 1969 году вышла очень большая серия почтовых марок (60 номиналов), посвящённая судьбе палестинских беженцев, переизданная в 1976 году с надпечатками новых номиналов.

На иорданских марках присутствует также тема «Россики», в связи с которой следует отметить выпуск в 1965 году почтовой администрацией Иордании серии памятных марок и почтового блока с портретами советских космонавтов: Ю. А. Гагарина, Г. С. Титова, А. Г. Николаева, П. Р. Поповича, В. Ф. Быковского, В. В. Терешковой. На почтовом блоке также была сделана надпечатка на английском и арабском языках памятного текста: «Восход, 12.10.64. Владимир Комаров, Константин Феоктистов, Борис Егоров».

Другие виды почтовых марок

Авиапочтовые 
В 1950 году выпущены первые иорданские авиапочтовые марки.

Доплатные 
С 1923 года в Трансиордании эмитировались доплатные марки.

В 1925 году на доплатных марках Палестины была сделана арабская надпечатка текста: «Восток от Иордана».

Почтово-налоговые 
В 1947—1955 годах употреблялись марки налогового сбора на корреспонденцию, отправляемую за границу. Величина налога составляла ½ суммы почтового сбора и направлялся он в фонд помощи палестинцам.

Эмиссионная политика 
В 1962 году правительство Иордании заключило контракт на выпуск и продажу почтовых марок Иордании с зарубежным филателистическим агентством. В период с 1962 года по 1969 год, когда контракт был расторгнут, было эмитировано 400 различных почтовых марок и 41 почтовый блок, не считая беззубцовых вариантов. Почтовые марки выпускались небольшими тиражами. К примеру, тираж беззубцовых серий составлял 2—4 тысячи экземпляров, а некоторых блоков — 4—5 тысяч. Такая эмиссионная политика отрицательно сказалась на популярности иорданских марок у коллекционеров.

Региональный выпуск 
После арабо-израильской войны 1947—1949 годов Предыорданье (западный берег реки Иордан, восточная часть Иерусалима и некоторые другие центральные районы Палестины) были оккупированы и присоединены к Трансиордании. В 1948 году в обращении появились почтовые марки Трансиордании с надпечаткой слова  и  («Палестина»). Надпечатки были сделаны на 16 стандартных марках и 9 доплатных марках, а также на серии памятных марок, посвящённых 75-летию ВПС, и на 12 почтово-налоговых марках 1947 года. Известно много разновидностей этих марок. После официального присоединения этих земель к Иордании в 1950 году, там стали использоваться иорданские почтовые марки.

Местный выпуск Керана 
В ноябре 1919 года по причине нехватки почтовых марок британский резидент в Керане выпустил собственные марки, представлявшие собой оттиск турецкой печати синего цвета на белой бумаге и аббревиатуру латиницей «С. К.». Всего было эмитировано 500 таких марок.

См. также

Примечания

Литература 
 Najjar A. H. The Postal History of Jordan 1400—1959. — Sahara Publications Limited, 2006. — ISBN 1-903022-09-6.
 Najjar A. H. The Stamps of Jordan 1920—1965. — Sahara Publications Limited, 1998. — ISBN 0-9532591-0-2.
 Proud T. The Postal History of Palestine and TransJordan. — , East Sussex, UK: Proud-Bailey Co. Ltd., 2006. — ISBN 1-872465-89-7.

Ссылки